Лью́ис Сти́венсон (; 5 января 1988, Керколди, Шотландия) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Хиберниан». Единственный в истории клуба обладатель одновременно Кубка Шотландии и Кубка шотландской Лиги. Занимает первое место в истории «Хиберниана» по количеству матчей в лиге и четвёртое место по количеству матчей во всех турнирах.

Карьера

Клубная 
Футбольный путь начал в академии «Хиберниана», куда попал в 14 лет. Сам Льюис не думал, что у него получится стать футболистом и уже успел записаться в университет, когда Хиберниан предложил ему первый профессиональный контракт. В сентябре 2005 года дебютировал за свою команду в Кубке шотландской лиги. В 2006 году стал Лучшим молодым игроком года в команде. Но только в сезоне 2006/07 сумел добиться места в основном составе клуба. В том же году играл в финале Кубка лиги, закончившимся победой «Хиберниана» 5:1, Льюис был назван лучшим игроком матча. На тот момент ему было 19 лет. Первым голом за клуб отметился 26 февраля 2011. 

В сезоне 2011/12 был признан лучшим игроком команды по мнению болельщиков. Тот сезон в целом сложился для команды неудачно и «Хиберниан» боролся за «выживание» в лиге, так что сам Льюис признал, что в команде особо никто эту награду не заслужил и выбирать было не из кого.  В том же году сыграл один матч в роли капитана команды. 

В 2016 году Льюис вместе с командой выиграл Кубок Шотландии, первый спустя 114 лет, и стал единственным в истории «Хиберниана» обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги одновременно. По собственным словам, считает это достижение высшей точкой своей карьеры и был готов завершить карьеру после победы в кубке.

11 января 2021 года Стивенсон сыграл свой 500-ый матч за «Хиберниан». В честь этого события была выпущена памятная футболка, средства от продажи которой пошли в благотворительный фонд футболиста. Всего к 2023 году Льюис сыграл 562 матча за «Хиберниан» во всех турнирах, что является четвёртым показателем в истории клуба. В сезоне 2021/22 был признан Игрокам Года в команде по версии партнёров.

4 февраля 2023 года Льюис сыграл свой 450-й матч за команду в рамках лиги и это означает, что теперь именно Стивенсон сыграл наибольшее количество матчей за «Хиберниан» в чемпионате Шотландии.

Международная 
Выступал за юношеские сборные Шотландии до 14 и16 лет. В период с 2007 по 2008 год вызывался в молодёжную сборную Шотландии, сыграв за неё 8 матчей. Ещё три матча сыграл за юношескую сборную. В возрасте 30-и лет впервые был вызван в основную сборную Шотландии за которую в итоге сыграл один матч.

Личная жизнь 
Льюис отец троих детей. Он не любит социальные сети и старается их избегать из-за чрезмерной жестокости в интернете. В числе своих любимых групп называет «Joy Division», «The Smiths», «The View». В свободное время футболист сам учится играть на гитаре. Любимые тренеры в карьере — Алан Стаббс и Нил Леннон. Стивенсон известен своей скромностью и сам считает себя достаточно застенчивым. 

Вместе со своим одноклубником Полом Хэнлоном является создателем благотворительного «Фонда Хенлона Стивенсона». Фонд занимается работой с молодёжью из малообеспеченных и социально незащищённых семей в том числе и через организацию футбольной деятельности. Фонд организовывает футбольные занятия, предоставляет инвентарь, приглашает детей на футбольные матчи. Деятельность фонда отметил в том числе Алекс Фергюсон.

Достижения

Командные достижения 
 «Хиберниан»
  Обладатель Кубка Шотландии: 2015/16
  Обладатель Кубка шотландской лиги: 2006/07
  Победитель Чемпионшипа: 2016/17
  2 место в Чемпионшипе: 2014/15
  Финалист Кубка Шотландии: 2011/12, 2012/13, 2020/21
  Финалист Кубка шотландской лиги: 2015/16, 2020/21

Личные достижения 

 Молодой игрок года по версии партнёров: 2005/06
 Игрок года по версии болельщиков: 2011/12
 Игрок года по версии партнёров: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Хиберниана
 Профиль на сайте Федерации Футбола Шотландии
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Хиберниан»